Tătărășeni se poate referi la:

 Tătărășeni, sat în județul Botoșani, România
 Tătărășeni, sat în raionul Cantemir, Republica Moldova

Vezi și 
 Tătaru (dezambiguizare)
 Tătărăni (dezambiguizare)
 Tătărani (dezambiguizare)
 Tătărăști (dezambiguizare)
 Tătărești (dezambiguizare)

Toponime românești